Dorfkirche Briest steht für:
 Dorfkirche Briest (Havelsee) im Ortsteil Briest der Stadt Havelsee im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg
 Dorfkirche Briest (Schwedt/Oder) im Ortsteil Briest von Schwedt/Oder im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Dorfkirche Briest (Wust-Fischbeck) im Ortsteil Briest von Wust-Fischbeck im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt, siehe Briest (Wust-Fischbeck)#Kultur und Sehenswürdigkeiten

Siehe auch:
 Kapelle im Schloss Briest im Ortsteil Briest von Tangerhütte im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt, siehe Briest (Tangerhütte)#Kultur und Sehenswürdigkeiten